Tordai ist der Familienname folgender Personen:

 Teri Tordai (* 1941), ungarische Schauspielerin
 Zádor Tordai (1924–2010), ungarischer Philosoph

Siehe auch:
 Torday